Гай Кла́вдий Неро́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Клавдий Нерон — претор 212 года до н. э., консул 207 года до н. э. и цензор 204 года до н. э.;
 Гай Клавдий Нерон — претор, предположительно, 81 года до н. э., наместник Азии.